Испания дебютировала на конкурсе песни «Евровидение» в 1961 году, когда Кончита Баутиста с песней «Estando contigo» заняла 9-е место. С 1999 года входит в «Большую Пятёрку» вместе с Францией, Германией, Великобританией и Италией, и следовательно автоматически проходит в финал, так как является одним из 5-и главных финансистов ЕВС.

Испания выигрывала конкурс дважды: впервые в 1968 году Массиель с песней «La, la, la», и второй раз годом позже Саломе с песней «Vivo Cantando». Но конкурс в Испании проводился один раз, в 1969 году. После вторичной победы Испании на конкурсе было решено, что «Евровидение» будет проводиться не в Мадриде, а в Нидерландах.

Испания участвует в конкурсе непрерывно 58 раз, начиная с 1961 года. Единственной страной, которая участвует в конкурсе дольше Испании, является Великобритания, которая непрерывно участвует с 1959 года.

Пять раз Испания занимала низшую позицию, трижды при этом не получив ни одного балла.

За 57 лет участия Испания в финале получила 2738 баллов. В 2022 году Испания впервые за несколько лет стала в топе стран. В итоге страна заняла 3 место набрав 459 баллов.

Голосование (1975—2015)

Баллы, данные Испанией

Баллы, полученные Испанией

Как принимающая сторона

Участники

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конкурса песни «Евровидение»
 Страница Испании на Официальном сайте «Евровидения»